Ша́ллер () — фамилия, дословно Салад (разновидность шлема, ставшего предком немецкой каски):
 Шаллер, Джордж (род. 1933) — американский учёный-этолог и писатель.
 Шаллер, Иоганн Непомук (; 1777, Вена — 1842, Вена) — австрийский скульптор.
 Шаллер, Йоханна (род. 1652; после замужества — Клир) — немецкая легкоатлетка, олимпийская чепионка 1976 года.
  (1804—1865) — австрийский скульптор
  (род. 1971) — швейцарский игрок в хоккей на траве, участник национальной сборной, тренер.

См. также 
 Шмидт-Ша́ллер, Пе́тра (Petra Schmidt-Schaller. р. 1980, Магдебург) — немецкая актриса
 Прибнов-Шаллер бокс (, )
 Schaller Electronic GmbH

Похожие фамилии 
 Шалл